San Sabino puede hacer referencia a:

Sabino de Spoleto
Sabino de Canosa
Sabino de Hermópolis